Stati Uniti d'America
Meeker – capoluogo della Contea di Rio Blanco, Colorado
Meeker – città della Contea di Lincoln, Oklahoma